Cauchemar d'amour (Tell Me That You Love Me) est un téléfilm britannique réalisé par Bruce MacDonald en 1991.
 Cauchemar d'amour est une série télévisée québécoise créée en 2001.